«Генчлербирлиги» () — турецкий профессиональный футбольный клуб из города Анкара, основанный 14 марта 1923 года. Официальное название — «Спортивный Клуб „Генчлербирлиги“».

История

Достижения 
 Кубок Турции (2): 1986/87, 2000/01.

Текущий состав

Известные игроки 
  Йосип Скоко
  Дебатик Цурри
  Александр Глеб
  Стефан Сессеньон
  Флорентин Погба
  Жереми Нжитап
  Деян Лекич
  Радосав Петрович
  Фредрик Рисп
  Джон Мошеу

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 Генчлербирлиги фан-сайт с последними новостями и форум

Появились в 1924 году в Турции
Футбольные клубы Анкары